Municipio de Eastern puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eastern (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Eastern (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Eastern (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.